Эрцгерцог Иосиф Август (; ; , поместье Альчут, Венгрия — , Райн, Бавария) — последний австрийский фельдмаршал, последний палатин Венгерского Королевства (1905—1918), регент Венгрии в 1918 и 1919 годах.

Биография 
Эрцгерцог Иосиф Август был старшим сыном эрцгерцога Иосифа Карла (1833—1905) и эрцгерцогини Клотильды, урождённой принцессы Саксен-Кобург-Готской (1846—1927). Принадлежал к так называемой «венгерской» ветви династии, был внуком венгерского палатина Иосифа и племянником последнего палатина Стефана Франца. Приходился троюродным братом императору Францу Иосифу I и фельдмаршалу эрцгерцогу Фридриху.

Жил преимущественно в Будапеште и своем имении Альчут. В 1936—1944 годах занимал пост президента Венгерской академии наук. В конце 1944 года, когда советские войска освободили Венгрию, эрцгерцог Иосиф Август переехал в США.

Позднее вернулся в Германию и проживал у своей сестры княгини Маргариты Турн-и-Таксис (1870—1955) в Регенсбурге.

В 1957—1962 годах возглавлял венгерский рыцарский Орден Витязя. Именем эрцгерцога назван принадлежавший ему бриллиант весом 76 каратов, который в 2012 г. был продан с аукциона за рекордную для бесцветных бриллиантов сумму в $21,5 млн. Скончался эрцгерцог Иосиф Август 6 июля 1962 года в Баварии.

Военная карьера 
Поступил службу 26 апреля 1890 года лейтенантом 1-го пехотного полка. В 1893 году переведен в 72-й пехотный полк. В 1894 переведен в 6-й драгунский. В 1902 году по собственному желанию перешёл в 1-й гонведный гусарский полк (с июля 1904 назначен его командиром). Командуя 31-й пехотной дивизией, он одновременно изучал право в Будапештском университете.

Во время Первой мировой войны под началом Иосифа Августа находился 7-й корпус, воевавший в Галиции. После вступления в войну Италии в 1915 году — на итальянском фронте. В 1916 году принял участие в операциях против румынских войск в Трансильвании. С 15 января 1918 года назначен командующим 6-й армией на итальянском фронте, с 15 июля 1918 года — командующим группой армий «Эргцерцог Иосиф Август». 27 октября 1918 года эрцгерцог покинул пост командующего.

Политическая деятельность 
27 октября 1918 года император Карл I назначил Иосифа Августа регентом Венгрии. Но уже через несколько дней утверждённое регентом правительство было свергнуто в ходе «революции астр», а сам он уехал в своё поместье Альчут Летом 1919 года после падения Венгерской Советской республики эрцгерцог вновь стал регентом, но уже 23 августа сложил с себя полномочия. Одним из изданных распоряжений в этот период стало назначение адмирала Хорти в должности командующего венгерской армии. Позднее политикой эрцгерцог не занимался.

Брак и дети 

15 ноября 1893 в Мюнхене эрцгерцог Иосиф Август женился на принцессе Августе Марии Луизе (1875—1964), дочери Леопольда Баварского (1846—1930) и его жены австрийской эрцгерцогини Гизелы (1856—1932). По материнской линии Августа была внучкой императора Франца Иосифа I и императрицы Елизаветы. В браке родилось шесть детей:
 Эрцгерцог Иосиф Франц (1895—1957), был женат на Анне Саксонской, 8 детей
 Эрцгерцогиня Гизела Августа (1897—1901), умер в детском возрасте
 Эрцгерцогиня София Клементина (1899—1978), в 1917 году стала Дамой ордена Звёздного креста, замужем не была, детей не оставила
 Эрцгерцог Ладислас Луитпольд (1901—1946),  женат не был, детей не оставил, умер в психиатрической больнице в Будапеште,
 Эрцгерцог Маттиас Иосиф (1904—1905) - умер во младенчестве
 Эрцгерцогиня Магдалена Мария (1909—2000) — в 1944 году вместе с родителями уехала из Венгрии и всю оставшуюся жизнь прожила в Баварии, занималась живописью, замужем не была, детей не оставила.

Предки

Литературная деятельность 
Иосиф Август написал несколько книг и ряд научных статей. В том числе мемуары о Первой мировой войне — «Мировая война, какой я её видел», вышедшие в 1933 году.

Награды 
 Орден Золотого руна
 Орден Марии Терезии
 Орден Чёрного орла
 Pour le Mérite (1917)
 золотая Медаль военных заслуг с мечами (1917)
 дубовые ветви к ордену Pour le Merite (1917)
 Орден Витязя

Примечания

Ссылки 
 Иосиф Август Австрийский на сайте hrono.

Австрийские генерал-фельдмаршалы
Палатины Венгрии
Военачальники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Члены Венгерской академии наук
Эрцгерцоги Австрийские
Президенты Венгерской академии наук